Натуральне число 169
 169 рік до нашої ери
 169 рік нашої ери